55-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 55-я армия (СССР)
 55-я армия (Япония)